Santa Ines kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Inês (ort i Brasilien, Maranhão, Santa Inês, lat -3,67, long -45,38), 
 Santa Inês (ort i Brasilien, Bahia, Santa Inês, lat -13,29, long -39,82), 
 Santa Inês (kommun i Brasilien, Maranhão, lat -3,76, long -45,40), 
 Santa Inês (kommun i Brasilien, Paraíba), 
 Santa Inês (kommun i Brasilien, Bahia, lat -13,27, long -39,83), 
 Santa Inês (kommun i Brasilien, Paraná),

Mexiko 

 Santa Inés, Guanajuato, ort, Acámbaro,

Spanien 

 Santa Inés, Spanien, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Santa Inés (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar